Надія Петрова і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але цього разу Петрова вирішила не брати участі. Сріботнік грала в парі з Кветою Пешке, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Тімеа Бабош і Луціє Шафарова.
Бабош і Шафарова потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Сара Еррані і Роберта Вінчі з рахунком 7-5, 3-6, [10-7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

жінки, парний розряд